Office de la langue française peut être :
 Office de la langue française (France)
 Office québécois de la langue française, appelé Office de la langue française jusqu’en .
